Eirik Labonne (1888-1971) : diplomate français ;
 Emanuella Labonne (1985-) : haltérophile mauricienne ;
 Henry Labonne (1855-1944) : explorateur et écrivain français.

Homonymie de patronyme